Baja Mar är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Cortés, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Tegucigalpa. Baja Mar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Baja Mar är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Baja Mar åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Baja Mar. Runt Baja Mar är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Puerto Cortés,  km väster om Baja Mar. I omgivningarna runt Baja Mar växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Cortés